Кубок обладателей Кубка КОНМЕБОЛ — футбольный турнир, разыгранный в 1996 году между обладателями Кубка КОНМЕБОЛ. Турнир признан КОНМЕБОЛ официальным.

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF

1996
1996 год в футболе